Endoderm ima lahko več pomenov:
 Endoderm, primarno rastlinsko krovno tkivo
 Endoderm, notranji klični list, ki nastane v začetku razvoja zarodka pri pravih mnogoceličarjih